Termin CA ima više značenja.

 Kalifornija
 Glutaril-7-aminocefalosporansko-kiselinska acilaza, enzim